Skalmierzyce (gromada) (powiat ostrowski)
 Skalmierzyce Nowe (gromada) (powiat ostrowski)